

Улитау — гори в Улитауській області
 Улитау — село, Улитауський район, Улитауська область